

Шептаки — село, Новгород-Сіверський район, Чернігівська область

Шептаки — присілок, Моргауське сільське поселення, Моргауський район, Чувашія
 Шептаки — присілок, Хорнойське сільське поселення, Моргауський район, Чувашія